Мигас Александр (Алесь) Яковлевич () — художник-керамист и профессор, один из основателей Красноярской школы художественной керамики, и основатель кафедры «Художественная керамика» в КГХИ (руководил кафедрой с 1980 г. по 2008 г.), член Союза Художников России, заслуженный педагог Красноярского края, член корреспондент петровской академии наук и искусств, член экспертного совета по сохранению культурных ценностей министерства культуры Российской Федерации, член международной ассоциации изобразительных искусств — IAA AIAP UNESCO, член профессорского собрания Российской Федерации, член Русского географического общества. Председатель ГЭК, член аттестационной комиссии высших и средних учебных заведений в г.г. Новосибирск, Тюмень, Норильск, Кемерово, Чита, Кызыл, Абакан. Лауреат и дипломант международных всероссийских, межрегиональных выставок, конкурсов, фестивалей, биеннале, творческих дач, пленэров и мастер-классов в США, Грузии, Украине, Беларусии, Эстонии, Латвии, Литве, Азербайджане, а также на Камчатке, Якутии, Приморье, Хакасии, Горном Алтае, Бурятии, Таймыре и Республике Тыве.

Биография 
Родился деревне Симоновичи, Глусский район, СССР. Детство прошло там же. Среднюю школу окончил в соседней деревне Заволочицы (1960—1970), Посещал творческую студию изобразительного искусства дворца пионеров в городе Бобруйск (1967—1970). В 1977 году женился на Сергеевой Марине Юрьевне. В 1978 году родилась дочь Мария Александровна Мигас. В 1980 году, после окончания Белорусского государственный театрально-художественный института, был распределен в Красноярск. Уже в городе Красноярске родился сын Мигас Яков Александрович.

Образование 
В 1974 году окончил Московский заочный народный университет искусств, отделение изобразительного искусства им. Н. К. Крупской. В 1974 году окончил Бобруйское художественное училище, по специальности художник-декоратор. В 1980 году окончил Белорусский государственный театрально-художественный институт по специальности художественная керамика. В 1988 году проходил стажировку в Грузинской Государственной Академии художеств, г. Тбилиси, Грузинское ССР. В 1995 г. Работал в творческой группе российских художников керамистов на базе ТПК СХРФ «Воронцово», г. Москва.

Карьера 
С 1980 года работает в красноярском государственном институте искусств (до 2007 года — заведующий кафедрой художественно керамики). Участник более 100 выставок и выставочных проектов в Красноярске, Томске, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Благовещенске, Екатеринбурге а также США.

Произведения хранятся в музеях и частных собраниях Красноярска, Новосибирска, Владивостока, Иркутска, Норильска, а также США, Германии, Финляндии, Великобритании и др.

Стилистика и направление работы 
Работает в технике глина, шамот, в жанре садово-парковой (ландшафтной) керамики. В работах преобладает абстрактная декоративная пластика, анималистика. Среди работ так же можно встретить проекты, выполненные для интерьеров и фасадов зданий.

Некоторые художественные работы 
 2017 г. декоративная напольная пластика «Гарпунья стая».
 2018 г. Работа «Легенды Гор». Глина, шамот.
 2018 г. «Легенды гор. Олень»

Награды 
 Краевое почётное звание «ЗАСЛУЖЕННЫЙ ПЕДАГОГ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ»
 Почетный знак «80 лет Красноярскому краю»

Литература 
 Миркес М. М., Григорьева Т. Ю. ТВОРЧЕСТВО АЛЕСЯ МИГАСА В РУСЛЕ РОССИЙСКИХ КЕРАМИЧЕСКИХ ТРАДИЦИЙ (КРАСНОЯРСКАЯ ШКОЛА КЕРАМИКИ) // Современные проблемы науки и образования. — 2013. — № 2.
 Красноярский Государственный Художественный Институт, Журнал "КARTошка. — 2016. — № 7
 М. В. Морозова. ФГАОУВО СФУ Магистерская диссертация, «АРТ-КРИТИКА, ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КЕРАМИКА, СИБИРСКАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ, КРАСНОЯРСКАЯ ШКОЛА КЕРАМИКИ, ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ШКОЛЫ», Красноярск, 2018.

Ссылки 
 Официальный сайт Красноярского Государственного Института Искусств, страница Мигас А. Я.
 «Детская художественная школа» (МБУ ДО ДХШ), Статья «Наши друзья из художественного института»
 Реестр профессиональных художников Российской империи, СССР, «русского зарубежья», Российской Федерации и республик бывшего Советского Союза (XVIII—XXI вв.)
 Фильм «Олесь Мигас» в фестиваля короткометражных фильмов «Вижу Бога». Автор: Кирил Толстов.
 Почетное краевое звание «Заслуженный педагог Красноярского края»
 Юбилейный почетный знак Красноярского края «80 лет Красноярскому краю»
 Статья «Изготовление керамики в гипсовой форме»
 Список состава жюри международного фестиваля этнической музыки и ремёсел «Мир Сибири»

Персоналии:Красноярск
Художники-керамисты России
Члены Союза художников России